Die Liste der Monuments historiques in Rollainville führt die Monuments historiques in der französischen Gemeinde Rollainville auf.

Liste der Immobilien 

|}

Liste der Objekte 

|}

Weblinks 

 
 

Rollainville
Rollainville
!